

Musica 
 The Masters – album di Albert King del 1997
 The Masters – album dei The Stranglers del 1998
 The Masters – album di Paul Di'Anno del 1999
 The Masters – album di John Mayall del 1999

Sport 
 The Masters – torneo di golf
 The Masters – torneo di snooker
 The Masters – vecchia denominazione delle ATP Finals, torneo di tennis

Pagine correlate 
 Masters